Камилла Херрем (; род. 8 октября 1986, Ставангер) — норвежская гандболистка, левая крайняя норвежского клуба «Сола» и сборной Норвегии. Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы.

Карьера

Клубная 
Воспитанница школы клуба «Сола», дебютировала в его составе в возрасте 16 лет в чемпионате Норвегии. В межсезонье 2005/2006 перешла в «Бьёсен», где 4 января 2006 дебютировала в матче против «Гьерпена». Летом 2014 года перешла в румынскую команду «Бая-Маре». В сезоне 2015/16 играла за датский «Хольстебро», а в 2016/17 за македонский «Вардар».

С 2017 года Камилла года выступает за норвежскую «Солу», где главным тренером работает её муж Стеффен Стегавик.

В сборной 
Сыграла 286 матчей, забила 811 мячей. Входит в шестёрку лидеров в истории сборной по количеству матчей и голов. Олимпийская чемпионка (2012), чемпионка мира (2011, 2015), чемпионка Европы (2008, 2010, 2014, 2016, 2020). Лучший левый крайний чемпионата мира 2009 года и чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

В полуфинале Олимпийских игр 2016 года против сборной России промах Херрем на последних секундах овертайма при счёте 37:38 лишил Норвегию возможности сравнять счёт.

Личная жизнь 
В июле 2013 года вышла замуж за гандболиста Стеффена Стегавика (род. 1983). 7 июля 2018 года родила сына Лео.

Двоюродный брат — футболист Гейр Андре Херрем.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ
 Профиль на сайте Норвежской гандбольной федерации
 Профиль на сайте клуба «Бьёсен»
 Профиль на сайте летних Олимпийских игр 2012

Гандболисты Норвегии
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖГК «Бая-Маре»
Игроки ЖГК «Вардар»